The Man Who Had Everything – film del 1920 diretto da Alfred E. Green
The Man Who Had Everything – film tv del 1998 diretto da Brent Greene